

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wiatraki – część miasta Kunów
 Wiatraki – część miasta Łuków
 Wiatraki – część wsi Stefanów Barczewski Pierwszy w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio
 Wiatraki – część wsi Mokrsko w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Wiatraki – część wsi Chróścice w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Dobrzeń Wielki

Inne 
 Wiatraki – zespół muzyczny